

Arte 
 Madame Pompadour – dipinto a olio su tela realizzato nel 1915 da Amedeo Modigliani
Ritratto di Madame de Pompadour – dipinto di François Boucher

Cinema 
 Madame Pompadour – film muto del 1927
 Madame Pompadour – film del 1960
 Madame Pompadour – film tv del 1996

Persone
Madame de Pompadour – favorita del re di Francia Luigi XV